Spitalgasse 10 ist die Adresse folgender unter Denkmalschutz stehender Gebäude:
 Spitalgasse 10 (Coburg), Baudenkmal in Coburg, Bayern
 Spitalgasse 10 (Dettelbach), Baudenkmal in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Hornsches Spital
 Spitalgasse 10 (Dreieichenhain), Kulturdenkmal in Dreieichenhain, Stadt Dreieich, Landkreis Offenbach, Hessen, siehe Trierischer Hof (Dreieichenhain)
 Spitalgasse 10 (Nürnberg-Sankt Sebald), Baudenkmal in Nürnberg-Sankt Sebald, Bayern, siehe Heilig-Geist-Spital (Nürnberg)
 Spitalgasse 10, 12 (Ochsenfurt), Baudenkmäler in Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Spitalgasse 10 (Rain), Baudenkmal in Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Spitalgasse 10 (Schrobenhausen), Baudenkmal in Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Spitalgasse